Daniel Kofi Agyei (Accra, 1 de janeiro de 1992) é um futebolista ganês que atua como Meio-campista. Atualmente, joga no Carrarese.

Ligações externas 
 

Naturais de Acra
Futebolistas do Gana
Futebolistas da Associazione Calcio Firenze Fiorentina
Futebolistas da Società Sportiva Juve Stabia
Futebolistas do Benevento Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Ancona 1905